

Догађаји

Рођења

Смрти

Дани сећања

950-е п. н. е.